Francisco Vázquez può riferirsi a:
Francisco Vázquez de Coronado (1510-1554), un esploratore e conquistatore spagnolo.
Francisco Vázquez Duckitt (1974-), un ex cestista spagnolo.
Francisco Vázquez González (1983-), un cestista spagnolo.